Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18 и 19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующей зимней чемпионкой мира в беге на 1500 метров являлась Абеба Арегави из Швеции.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 20 легкоатлеток.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у женщин состоялся 19 марта 2016 года. С самого старта попытку убежать от соперниц предприняла австралийка Мелисса Данкан. Её преимущество над основной группой достигало 10 метров, но за 4 круга до финиша было сведено на нет стараниями Сифан Хассан. Представительница Нидерландов постепенно наращивала скорость на второй половине дистанции, так что на последнем круге среди её соперниц остались только две эфиопки Давит Сеяум и Гудаф Цегай. На заключительных метрах Хассан не позволила африканкам выйти вперёд и завоевала золото чемпионата мира в помещении.

Примечания

Ссылки 
 

бег